Heinrich Spitta ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Spitta (Mediziner) (1799–1860), deutscher Mediziner
 Heinrich Spitta (Philosoph) (1849–1929), deutscher Philosoph 
 Heinrich Spitta (Komponist) (1902–1972), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler